Гомбо — имя собственное.

 Гомбо, Антуан (1607—1684, также известный как шевалье де Мере) — французский писатель. 
 Гомбо, Жан Ожье де (1576—1666) — французский поэт, один из членов-основателей Французской академии. 
 Гомбо (ум. после 998) — епископ в Гаскони, архиепископ Бордо, незаконный сын герцога Гаскони Санша IV Гарсии.
 Гомбо — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош (Abelmoschus) семейства Мальвовые, овощная культура.